Matt Watkins (né le  à Aylesbury, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Broncos de Humboldt || LHJS ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Vipers de Vernon || LHCB ||60 ||36 ||38 ||74 ||53 ||14 ||4 ||6 ||10 ||6 
|-
|2005-2006 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||46 ||5 ||4 ||9 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||38 ||6 ||11 ||17 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||43 ||8 ||10 ||18 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||41 ||7 ||7 ||14 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||14 ||4 ||7 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Rampage de San Antonio || LAH ||51 ||12 ||10 ||22 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Rampage de San Antonio || LAH || 64|| 15|| 20|| 35|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Pirates de Portland || LAH || 70|| 11|| 25|| 36|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Coyotes de Phoenix || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 68|| 11||19 ||30 ||43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Bears de Hershey || LAH || 73|| 10||17 ||27 || 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Vienna Capitals || EBEL || 54 || 12 || 20 || 32 || 50 || 15 || 5 || 6 || 11 || 12
|-
|2015-2016 || KooKoo Kouvola ||Liiga || 54 || 12 || 20 || 32 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Craik Warriors ||  || 18 || 16 || 28 || 44 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Craik Warriors ||  || 19 || 23 || 29 || 52 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Craik Warriors ||  || 8 || 8 || 15 || 23 || 15 || 7 || 8 || 10 || 18 || 4
|-
| 2019-2020 || Craik Warriors ||  || 4 || 5 || 9 || 14 || 17 || 4 || 3 || 6 || 9 || 2
|-
| 2020-2021 || Craik Warriors ||  || 1 || 0 || 3 || 3 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur des Vienna Capitals
Attaquant de hockey sur glace